Степаня́н () — армянская фамилия. Известные носители:

А 
 Степанян, Акоп Степанович (род. 1987) — российский боец смешанных единоборств. Мастер спорта по боксу, таэквондо, кикбоксингу и АРБ.
 Степанян, Ален (род. 1991) — эстонский футболист.
 Степанян, Арменак Левонович (1900—1974) — советский армянский скульптор.
 Степанян, Аро Левонович (1897—1966) — армянский композитор, народный артист Армянской ССР.
 Степанян, Артур Калинович (род. 1987) — российский и армянский футболист.

В 
 Степанян, Ваге Варданович (род. 1948) — армянский государственный и политический деятель.
 Степанян, Вагинак (род. 1972) — советский и армянский футболист.
 Степанян, Валерий Мартиросович (род. 1963) — советский и армянский футболист.
 Степанян, Вартуш Хачатуровна — армянская советская актриса. Народный артист Армянской ССР.

Г 
 Степанян, Гагик Оганесович (1965—1994) — армянский фидаин, участник Карабахской войны.
 Степанян, Гарник Хачатурович — армянский советский театровед и литературовед.

И 
 Степанян, Исраел Галустович (1924—2000) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

К 
 Степанян, Калин Ервандович (род. 1955) — советский и российский футболист.
 Степанян, Карен Ашотович (1952—2018) — российский литературовед.

Л 
 Степанян, Левон Владимирович (род. 1950) — армянский военный деятель.
 Степанян, Лео Суренович (1931—2002) — советский и российский орнитолог.

Н 
 Степанян, Нельсон Георгиевич (1913—1944) — лётчик-штурмовик, гвардии подполковник, дважды Герой Советского Союза.
 Степанян, Нерсес Михайлович (1898—1937) — армянский советский экономист, государственный и партийный деятель. Ректор Закавказского коммунистического университета с 1931 года. Профессор (1935), преподаватель ЕГУ, заведующий кафедрой гражданской экономики. Один из руководителей большевистской организации Александрополя.

О 
 Степанян, Ованес Карапетович (1871—1930) — армянский актёр. Заслуженный артист республики.

Р 
 Степанян, Рубен Герасимович (1902—1984) — армянский советский композитор и дирижёр. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР.

С 
 Степанян, Самвел Степанович (род. 1949) — армянский государственный и политический деятель.
 
 Степанян, Сурен Левонович (1895—1971) — советский армянский скульптор, народный художник Армянской ССР.

Т 
 Степанян, Тигран Михайлович (1919—1994) — армянский геолог, первооткрыватель Зодского (Сотского) золоторудного месторождения в Армении.

Ц 
 Степанян, Цолак Александрович (1911—2002) — философ, член-корреспондент АН СССР (1964).

См. также